LYU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ely (Minnesota) (Stati Uniti)